Irodalom
 Optimista tragédia, Vszevolod Vitaljevics Visnyevszkij orosz-szovjet író 1932-ben írott drámája

Filmművészet
 Optimista tragédia, szovjet játékfilm, Szamszon Joszifovics Szamszonov orosz rendező 1963-as filmje Visnyevszkij drámája alapján
 Optimista tragédia, jugoszláv tévéfilm, Zdravko Šotra szerb rendezőnek 1967-ben Jugoszláviában készített tévéfilmje Visnyevszkij drámája alapján
 Optimista tragédia, keletnémet (NDK) tévéfilm, Manfred Wekwerth német rendezőnek 1971-ben az NDK-ban készült tévéfilmje Visnyevszkij drámája alapján
 Optimista tragédia, német tévéfilm, Peter Stein német rendezőnek 1973-ban készült tévéfilmje Visnyevszkij drámája alapján
 Optimista tragédia, magyar tévéfilm, Sándor Pálnak 1976-ban készült tévéjátéka Visnyevszkij drámája alapján
 Optimista tragédia, keletnémet (NDK) tévéfilm, Siegfried Höchst német rendezőnek 1987-ben az NDK-ban készült tévéfilmje Visnyevszkij drámája alapján

Zene
 Optimista tragédia, Alekszandr Nyikolajevics Holminov orosz zeneszerző 1965-ben írott operája Visnyevszkij drámája alapján